Az Eurolaul (angolul:Eurosong, magyarul:Európai dal) Észtország nemzeti válogatója showja, amivel kiválasztották hogy ki képviselje az országot az Eurovíziós Dalfesztiválon.

1993-tól egészen 2008-ig használták az Eurolaul nevet. 2009-től, napjainkig pedig az Eesti Lault (észt dal).

Az Eurolaul, illetve az Eesti Laul szervezője az észt ETV műsorsugárzó.

Az elődöntőket stúdióban rendezik viszont a döntőt 2016 óta a Saku Surhaal arénaban rendezik az ország fővárosában, Tallinnban. Érdekesség hogy ebben az arénában rendezték a 2002-es Eurovíziós Dalfesztivált.

Könnyűzenei televízióműsorok
Észtország kultúrája